Испания примет участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2012 в Баку, Азербайджан. Своего представителя RTVE выбрал внутренним отбором, а композиция будет выбрана через национальный отборочный конкурс.

Национальный отбор 
Впервые с 2006 года своего участника Испанский телеканал RTVE выбрал внутренним отбором. 21 декабря в эфире испанской утренней программы было объявлено, что Испанию на международном конкурсе Евровидение 2012 представит Пастора Солер. Песня, которую певица исполнит в финале конкурса 26 мая, будет выбрана с помощью национального отборочного конкурса, который состоится 3 марта 2012 года.

Всего 4 песни было выбрано, для участия в национальном отборочном конкурсе, из которых только 3 будут исполнены финале. 2 песни, участвующие в национальном отборочном конкурсе были выбраны непосредственно Пасторой и её командой, а остальные 2 песни были выбраны для участия в онлайн голосовании, победитель которого так же буде исполнена в Мадриде. Онлайн голосование проходило на официальном сайте телеканал в период с 15 февраля до 20 февраля 2012 года.

В прямом эфире в студии Prado del Rey в Мадриде Пастора исполнит 3 песни, из которых победную композицию выберут голосованием жюри и телезрителей в пропорции 50/50.

Онлайн-голосование

Финал

Испания на Евровидение 
Испания заняла 10 место набрав 97 баллов. По 8 баллов Пасторе поставили Великобритания, Латвия. 12 баллов поставила Португалия.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»